Sömnsjuka kan syfta på:

 Europeisk sömnsjuka – ett onormalt sömnbehov troligen orsakat av ett virus 1915–1926
 Afrikansk sömnsjuka – en sjukdom som drabbar människor och som orsakas av parasiten Trypanosoma brucei
 Narkolepsi – en ovanlig hjärnsjukdom som kännetecknas av obetvingliga, dagliga sömnattacker (kallas ibland felaktigt sömnsjuka)

Se även
 Sömnstörningar
 Letargi – ett medicinskt symtom av onormal psykisk trötthet och nedsättning i den mentala förmågan
 Hypersomni – en sömnstörning som yttrar sig i form av överdriven (sjuklig) dagtrötthet